Rómeó, Júlia és a sötétség – Jan Otčenášek regénye
 Rómeó, Júlia és a sötétség (1960, csehszlovák filmdráma) rendező: Jiří Weiss
 Rómeó, Júlia és a sötétség (1960, magyar filmdráma) rendező: Marton Endre
 Rómeó, Júlia és a sötétség (1985, magyar filmdráma) rendező: Zsurzs Éva